Die China Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Peking. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 18. bis 26. September 2004 statt.

Im Einzel gewann Serena Williams gegen Swetlana Kusnezowa mit 4:6, 7:5 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Emmanuelle Gagliardi / Dinara Safina mit 6:4 und 6:4 gegen Gisela Dulko / María Vento-Kabchi.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die China Open 2004 (Tennis) fand vom 18. bis 20. September 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Peking